Темерни́цкий:
 относящийся к реке Темерник
 Темерницкий — посёлок в Аксайском районе Ростовской области
 Темерницкий мост
 Темерницкая таможня

См. также 
 Темерник (значения)
 Верхнетемерницкий
 Нижнетемерницкий